

Elenco Episodi

Prima serie 
Esperimento 513 - Sisma
Esperimento 375 - Fantasmo
Esperimento 177 - Forbice
Esperimento 254 - Mr.Tanfo
Esperimento 606 - Buconero
Esperimento 300 - Terrore
Esperimento 520 - Tsu
Esperimento 007 - Gigi
Esperimenti 501 e 502 - Yin e Yang
Esperimento 601 - Calci
Esperimento 499 - Lanciabombe
Esperimento 303 - Amnesio
Esperimento 383 - Spirale
Esperimento 032  - Bugia
Esperimento 586 - Mangiaferro
Esperimento 509 - Germoglio
Esperimento 345 - Elastico
Esperimento 613 - Yaarp
Esperimento 627
L'asteroide
Esperimento 025 - Puntale
Esperimento 228 - Scioglitore
Esperimento 604 - Houdini
Esperimento 602 - Pinna
Esperimento 199  - Ficcanaso
Esperimento 158 - Trovatore
Esperimento 523 - Ghiaccio
Esperimento 344 - Duplicatore
Esperimento 297 - Cortocircuito
Esperimento 624 - Angel
Esperimento 010 - Lindoepinto
Esperimento 222 - Germo
Esperimento 323 - HunkaHunka
Esperimento 258 - Campionatore
 Esperimento 151 - Bimbo-fa
 Esperimenti 149 e 150 - Bonnie e Clyde
 Esperimento 608 - Fuoricampo
 Cattivo Stitch
 Esperimento 360 - Nanna

Seconda serie 
 Esperimento 319 - Spina
 Esperimento 062 - Patafrit
 Esperimento 355 - Commutatore
 Esperimento 113 - Ferro di Cavallo
 Esperimento 020 - Venditore
 Esperimento 089 - Skip
 Esperimento 029 - Ciambellano
 Esperimento 133 - Pazzerello
 Esperimento 505 - Pulitore
 Esperimento 277 - Snooty
 Esperimento 210 - Preistorico
 Esperimento 248 - Belle
 Esperimento 316 - Formolomeo (crossover con American Dragon: Jake Long)
 Esperimento 397 - Litigatore (crossover con La famiglia Proud)
 Esperimento 322 - Provocatore
 Esperimento 267 - Wishy-washy
 Esperimento 540 - Fone
 Esperimento 128 - Bugby
 Esperimento 234 - Shh
 Esperimento 607 - Rufus (crossover con Kim Possible)
 Esperimento 285 - Pigro (crossover con Ricreazione)
 Esperimento 276 - Incubo
 I gatti di Mrs Hasagawa / Esperimento 262 - Asso 
 Esperimento 223 - Glitch / Esperimento 600 - Woops
 Esperimento 120 - Scombussolatore
 Esperimento 251 - Colla

Note

Epilogo 

L'alleanza galattica chiama Lilo, Stitch, Jumba e Pleakley

Collegamenti esterni 
  www.disney.it - Esperimenti e alcuni giochi
  tv.disney.go.com - Esperimenti con immagini

Lilo & Stitch